Мо́рис «Мо» Уи́льямс ; род. 19 декабря 1982 года, Джэксон, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 13 сезонов в НБА за 7 разных клубов. Уильямс был выбран на драфте НБА 2003 года во втором раунде под общим 47-м номером клубом «Юта Джаз».

В команде «Кливленд Кавальерс» быстро нашёл общий язык с партнерами, в частности с Леброном Джеймсом, стал основным разыгрывающим «Кавальерс» и получил приглашение на матч всех звёзд НБА в 2009 году. 11 февраля 2009 года набрал 44 очка и сделал 7 передач в матче против «Финикс Санз». В плей-офф 2009 года сыграл все 14 матчей «Кавальерс», проводя в среднем на площадке по 38,6 минут и набирая 16,3 очка.

13 января 2015 года, выступая за «Миннесоту», набрал рекордные в карьере 52 очка (19 из 33 попаданий с игры) в матче против «Индианы Пейсерс». Этот результат стал рекордным в истории «Миннесоты». Ранее Уильямс лишь дважды за карьеру набирал более 40 очков за матч.

В своём последнем в карьере сезоне 2015/16 вернулся в «Кливленд» и стал чемпионом НБА, хотя провёл в плей-офф только 13 матчей, играя лишь 5,2 минуты в среднем за матч и набирая 1,5 очка. «Кавальерс» в финале уступали «Голден Стэйт Уорриорз» 1-3, но победили в серии.

С мая 2020 года является главным тренером баскетбольной команды Университета штата Алабама. До этого был ассистентом главного тренера мужской баскетбольной команды Калифорнийского университета в Нортридже.

Статистика в НБА

Ссылки 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Выпускники Алабамского университета